Angelo Gatti peut faire référence à:
 Angelo Gatti (1724-1798) - Médecin éclairé italien, qui s'est consacré à la pratique de la variolisation, pour la prévention de la variole, en Italie et en France.
 Angelo Gatti (1875-1948) - Général italien, conteur et écrivain sur les affaires militaires.